Zulueta hace referencia a varios artículos:

Significado
Zulueta es una palabra de origen vasco-navarro, que en euskera significa "hoyos" o "cuevas".

Personas 
 Alejandro De la Vega Zulueta, arquitecto mexicano.
 Antonio de Zulueta y Escolano, biólogo español, pionero de la genética en España.
 Carmen de Zulueta, escritora española.
 Elisa Zulueta, actriz y directora de teatro chilena.
 Francisco Moreno Zulueta, abogado y político español.
 Francisco Moreno Zulueta, escritor y político español.
 Iván Zulueta, diseñador y cineasta español.
 Luis de Zulueta y Escolano, escritor, profesor y político español.
 Luis Octavio de Toledo y Zulueta, matemático español.
 Manuel Amaya Zulueta, poeta y novelista español.
 Mikel Zulueta, chef y presentador de televisión chileno.
 Sebastián Camacho y Zulueta, escritor mexicano de ciencia ficción.
 Gonzalo Peña Zulueta, actor español, conocido por ser modelo de Trivago.
 Ricardo Estanislao Zulueta, artista contemporáneo y escritor.

Geografía 
 Zulueta (Navarra), uno de los concejos del municipio de Noáin (Valle de Elorz) en la Comunidad Foral de Navarra, España.
 Zulueta (Remedios), poblado del municipio de Remedios, Villa Clara, Cuba.

Referencias